Cal Cabot (Pinós), masia situada al municipi de Pinós.
 Cal Cabot (Riner), masia que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català.
 Barranc de Cal Cabot
 Barranc del Bosc de Cal Cabot